Rouve est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean-Paul Rouve (né en 1967), un acteur français ;

Pseudonyme 

 Pierre Rouve, de son vrai nom son vrai nom Peter Christoff Ouvaliev (1915-1998), producteur et scénariste britannique.

Odonyme 
 Rue Jouye-Rouve, rue du  de Paris.

Patronyme français